Артилері́йський прову́лок — назва провулків у різних населених пунктах України.

 Артилерійський провулок — провулок у місті Жмеринка, Вінницька область.
 Артилерійський провулок — провулок у місті Київ.
 У місті Кропивницький:
 1-й Артилерійський провулок;
 2-й Артилерійський провулок.
 Артилерійський провулок — провулок у місті Луганськ.
 2-й Артилерійський провулок — провулок у місті Одеса.
 Артилерійський провулок — провулок у місті Харків.
 Артилерійський провулок — провулок у місті Херсон.

Провулки